

Personnalités 

  (né en 1985), homme politique suédois, député ;
 John Hultberg (1922-2005), artiste peintre américain ;
 Otto Hultberg (1877-1954), tireur sportif suédois ;
 Peer Hultberg (1935-2007), écrivain et psychanalyste danois.